ФК Славија се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Славија Београд, Београд
 ФК Славија, Нови Сад
или:
 ОФК Славија, Смедерево
у Босни и Херцеговини:
 ФК Славија, Источно Сарајево
у Бугарској:
 ФК Славија, Софија
у Чешкој:
 ФК Славија, Праг